Austrostelis är ett släkte av bin. Austrostelis ingår i familjen buksamlarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buksamlarbin
Austrostelis